Korwar ist der Name von

 Korwar (Kultfigur) aus Indonesien
 Sarathy Korwar (* um 1991), US-amerikanischer Jazzmusiker (Tabla, Schlagzeug, Komposition)